Herrnmühle ist der Name von Ortsteilen und Mühlen:

 Herrnmühle (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Herrnmühle (Hollstadt), Ortsteil der Gemeinde Hollstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Herrnmühle (Kirchenpingarten), Ortsteil der Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Herrnmühle (Kransberg), ehemalige Mühle bei Kransberg (Usingen), Hochtaunuskreis, Hessen
 Herrnmühle (Michelbach), ehemalige Mühle bei Michelbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Herrnmühle (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Herrnmühle (Schipkau), Siedlungsplatz in der Gemeinde Schipkau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Herrnmühle (Speinshart), Ortsteil der Gemeinde Speinshart, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Herrnmühle (Vohenstrauß), Ortsteil der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Herrnmühle oder Herrenmühle (Volkach), Mühle in Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Herrnmühle (Würzburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Würzburg, Bayern

Siehe auch:
 Herrenmühle